Cetina je lahko: 

 Cetina, naselje v Dalmaciji 
 Cetina, reka v Dalmaciji